Ниже представлен список футбольных клубов Бельгии по числу выигранных титулов. В нём перечислены все бельгийские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из четырёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из основных европейских клубных турниров. В число этих трофеев входят: победа в чемпионате Бельгии по футболу, Кубке Бельгии, Суперкубке Бельгии, ныне упразднённом Кубке бельгийской лиги, Суперкубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, Лиге Европы УЕФА (включая Кубок УЕФА).

Первым официальным футбольным турниром страны стал Чемпионат Бельгии, дебютный розыгрыш которого прошёл в сезоне 1895—1896 годов (турнир выиграл клуб «Льеж»). Вторым общенациональным турниром для бельгийских клубов стал основанный в 1922 году Кубок Бельгии (разыгрывается с 1911 года). Кубок лиги проводился в сезонах 1973—1976, 1986, 1998—2000 (официальных розыгрышей турнира было только три, начиная с 1998 года, после чего клубы отказались от участия в связи с конфликтом из-за прав на телетрансляции).

Таблица достижений 
Легенда
Национальные турниры
ЧБ = Чемпионат Бельгии (с 1895 года)
КБ = Кубок Бельгии (с 1911 года)
КЛ = Кубок бельгийской лиги (1978—2000)
CKБ = Суперкубок Бельгии (с 1979 года)

Еврокубковые турниры
КУЕФА/ЛЕ = Кубок УЕФА (Лига Европы УЕФА)
КОК = Кубок обладателей кубков
СКУ = Суперкубок УЕФА

По клубам 

 Примечания
  до объединения с «Экереном» (KFC Germinal Ekeren) в «Жерминаль Беерсхот» (K.F.C. Germinal Beerschot)/«Беерсхот».

По городам

По провинциям

По регионам

Примечания

Ссылки 

Бельгия по трофеям
 
Бельгия по трофеям